Il doppio del torneo di tennis SMA Cup Sant'Elia 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Marie-Ève Pelletier e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Julia Cohen e Valentina Ivachnenko 6-0, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Marie-Ève Pelletier /  Laura Thorpe (Campionesse)
 Julia Cohen /  Valentina Ivachnenko (finale)

 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (quarti di finale)
 Nicole Clerico /  Corinna Dentoni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

SMA Cup Sant'Elia 2012